Bricquebec (band), een Friese band
 Bricquebec (Manche), een plaats in Frankrijk
 Bricquebec-en-Cotentin, een gemeente waarvan deze plaats hoofdplaats is
 Bricquebec (kaas), een Franse kaassoort